Ногино — название населённых пунктов в России:

 Ногино — село в Первомайском районе Алтайского края.
 Ногино — село в Приволжском районе Ивановской области.
 Ногино — деревня в Галичском районе Костромской области.
 Ногино — деревня в Островском районе Псковской области.
 Ногино — село в Рыбновском районе Рязанской области.
 Ногино — деревня в Калязинском районе Тверской области.